Фирвальдште́тское озеро (Люцернское озеро; ) — озеро в центральной части Швейцарии. Площадь поверхности — 113,8 км². Наибольшая глубина 214 м. Высота над уровнем моря — 434 м. Береговая линия — 115 км.

География 

У берегов озера расположены известные горы Пилат и Риги. Озеро состоит из четырёх частей, соединённых узкими проливами. Котловина озера была образована древними ледниками.

Гидрология 
Озеро является проточным, через него протекает река Ройс. Летом уровень воды в озере повышается (в среднем на 0,8-1,0 м) из-за таяния горных ледников.

Название 

Название  переводится как «озеро четырёх лесных кантонов» и связано с тем, что в прошлом на берегах озера было расположено четыре кантона: Ури, Швиц, Унтервальден и Люцерн. Позднее кантон Унтервальден был разделён на два полукантона (Обвальден и Нидвальден), но название озера не изменилось.

Населённые пункты 
 Люцерн
Западный берег

 Зедорф
 Бауэн
 Зелисберг
 Трайб (часть коммуны Зелисберг)
 Беккенрид
 Буокс
 Эннетбюрген
 Штанштад
 Хергинсвиль
 Кастаниенбаум, часть коммуны Хорв
 Санкт-Никлаусен, входит в состав коммуны Кернс

Восточный берег

 Флюэлен
 Зизикон
 Бруннен
 Герзау
 Вицнау
 Веггис
 Хертенштайн, входит в состав коммуны Веггис
 Греппен
 Кюснахт-ам-Риги
 Мерлишахен
 Мегген

Культурная история 

Окрестности Фирвальдштетского озера — колыбель Швейцарии. Здесь расположены три первых кантона Швейцарии — Ури, Швиц и Унтервальден. Союз трёх кантонов был заключён 1 августа 1291 года на лугу Рютли у берега озера (Клятва Рютли).

Российский художник Михаил Спиридонович Эрасси за виды озера четырёх лесных кантонов, Женевского озера и Рейхенбахского водопада получил звание профессора Санкт-Петербургской Императорской Академии художеств.

Судоходство 

Озеро судоходно, регулярные пассажирские перевозки осуществляются пароходством Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees. В состав его флота входят пять колёсных пароходов, построенных в начале XX века, и пятнадцать более современных теплоходов. Кроме регулярных рейсов, Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees осуществляет водные прогулки-круизы. На озере действует также несколько небольших фирм, проводящих водные прогулки.

На озере действует одна автомобильная паромная переправа, между Беккенридом и Герзау. Организация-оператор парома — Autofähre Beckenried-Gersau

Примечания 

Бассейн Ройса
Озёра Швейцарии
Озёра кантона Люцерн
Нидвальден
Озёра Обвальдена
Озёра кантона Ури
Озёра кантона Швиц